Московский район — один из восьми внутригородских районов в составе Нижнего Новгорода. Расположен в Заречной части города.

Граничит с севера с Сормовским районом, с юга с Канавинским районом.

Благодаря относящейся к району территории посёлка Берёзовая Пойма, границы района имеют сильно вытянутую с запада на восток форму. На северо-востоке границы района доходят до реки Волги. 

Название района происходит от Московского шоссе, улицы города, являющейся частью Федеральной автомобильной дороги «Волга».

Микрорайоны и поселки, входящие в состав Московского района 

 микрорайон Авиационный
 микрорайон Берёзовский
 микрорайон Бурна́ковский
 микрорайон Калининский
 микрорайон Красные Зори
 микрорайон Спортивный
 посёлок Новая стройка
 посёлок Леви́нка
 посёлок Орджоникидзе
 посёлок Орловские дворики
 посёлок Берёзовая Пойма

История 
Территория Московского района, согласно исследованиям археологов, была заселена еще в каменном веке. Стоянки эпохи неолита зарегистрированы вблизи Сормова и Костарихи.

Данная территория расположена в низинном междуречье Волги и Оки, по-другому называемом "балахонской стрелицей", поскольку напоминает по форме стрелу. Эти земли постоянно подвергались затоплению грунтовыми и паводковыми водами, были прорезаны разветвленной сетью мелких рек и речушек, небольших, но глубоких озер и покрыты болотистыми топями. Особенность местности неизбежно сказывалась на характере хозяйственной деятельности людей. Поскольку земли здесь малоплодородны, крестьяне выращивали главным образом овощные культуры (капусту, картофель). Наличие заливных лугов позволяло разводить крупный и мелкий рогатый скот. В помещичьих и крестьянских хозяйствах держали коров, коз, свиней. Животноводческие хозяйства в Княжихе и Ратманихе просуществовали до 1940-х годов, после Великой Отечественной войны предприятия района стали развивать подсобные хозяйства в сельских районах области.

Территория района со вт. пол. XVIII веке входила в Гордеевскую волость I стана Балахнинского уезда. Здесь существовало в то время пять поселений: деревни Бурна́ковка (территория нынешнего Бурнаковского микрорайона), Горнушкино (между нынешними улицей Буревестника и стадионом «Старт»), Княжи́ха (современные улицы Рябцева и Красных Зорь), Костари́ха (в районе Московского шоссе, недалеко от нынешней одноименной железнодорожной станции), Ратма́ниха (часть улицы Березовской, прилегающая к Московскому шоссе) и село Варя (ныне станция «Варя»). Жители указанных деревень занимались кузнечным («шиповка») и гвоздильным («делание гвоздей») ремёслами, производством бубенчиков и колокольчиков, плетением рыболовных сетей, выделкой кож, шерстобитным промыслом и т. д. Указанные деревни находились друг от друга на небольшом расстоянии, но сообщению между ними мешали болотистые топи, занимавшие значительную площадь. До 1861 года большинство крестьян находилось в крепостной зависимости. Так, деревня Горнушкино со всеми жителями принадлежала помещикам Жуковым, Княжиха - князьям Голицыным, Ратманиха и Гордеевка - княгине Бутеро-де-Ридали (урожденной Шаховской). Частная собственность на земли в окрестностях этих поселений сохранялась до 1917 года. Лишь Бурнаковку населяли государственные крестьяне, принадлежавшие Удельному Новопосошкинскому и Смольковскому Приказу. 

Местные кустарные производства были ориентированы на обслуживание находившейся неподалёку Нижегородской ярмарки, а также на сбыт на ярмарке собственной продукции. С сер. XIX века из числа крестьян Княжихи, Бурнаковки, Горнушкина, Ратманихи формировались кадры рабочих ближайших промышленных предприятий, в том числе Сормовского завода Д.Е. Бенардаки, нефтеперегонного завода В.И.Рагозина (ныне АО "Варя"),  фабрики Г.Я.Розенблюма (ныне завод "Октябрь). 

К началу XX века селения, прилегавшие к Сормову (Варя, Горнушкино и другие), соединились в одну сплошную линию вдоль шоссе Нижний-Балахна, порой образуя отдельные выселки (Варинский и Дарьинский).
  
Постановлением уездной земской управы от 15 октября 1917 года была создана Сормовская волость, переданная в 1922 году в Сормовский уезд. В состав Сормовской волости из ликвидированной Гордеевской волости были переданы сельцо Варя, выселок Варёнок, деревни Горнушкино, Дарьино, пос. завода Тер-Акопова (будущий 26 Бакинских комиссаров), Бурнаковские лесозаводы.

В марте 1922 года был образован рабочий поселок Канавино, в состав которого вошли село Гордеевка, деревни Старая и Новая Ратманиха, пос. Казачиха.
           
В 1924 году был образован Сормовский рабочий район (центр - город Сормово). На момент образования он включал Бурнаковку, Варю, Горнушкино, Дарьино, Княжиху, Костариху и др. селения. Были созданы самостоятельные Княж-Костарихинский и Бурнаковский сельсоветы, остальные селения подчинялись непосредственно Сормовскому райисполкому.
          
В 1928 году Сормовский рабочий район вместе с Канавинским районом и городом Нижнем Новгородом был объединен под руководством единого горсовета, составив Большой Нижний Новгород (с мая 1930 года - Нижний Новгород, с октября 1932 года - Горький). Однако, объединение носило чисто формальный характер, поскольку транспортные и другие связи между районами были крайне слабы.

В конце 1920-х годов на болотистых пустырях около здешних деревень началось строительство будущих гигантов тяжелой промышленности, вступивших в строй в 1932 году - авиационного завода и артиллерийского завода "Новое Сормово". Постепенно вокруг этих предприятий начала складываться собственная инфраструктура в виде заводских поселков - пос. им. Орджоникидзе авиастроительного завода и пос. им. Калинина машиностроительного завода. Со временем эти поселки поглотили прежние деревни. 
                     
1 июля 1936 году  из частей Сормовского и Сталинского районов Горького был создан Кагановичский район. Он являлся предтечей нынешнего Московского района почти в тех же границах: с запада на восток - от Орловских двориков до Бурнаковки (сейчас западной границей служит Березовая Пойма), с севера на юг - от р.Левинка до Московской железной дороги (сейчас - до Московского шоссе).
           
В состав района вошли авиационный и машиностроительный заводы, завод им. 26 Бакинских комиссаров, Нефтегаз; предприятия вдоль Московского шоссе: "Красный якорь", "им. М.М.Кагановича" (металлургический), фабрика им. Кутузова (з-д "Октябрь"), жиркомбинат им. Кирова, канифольно-терпентинный завод (ЦНИЛХИ) и др., а также поселки Калининский, им. Орджоникидзе, Вариха, Бурнаковка, Горнушкино, Княжиха, Кустариха (Костариха), Ратманиха, Московское шоссе. Население составляло 40 тыс. чел.

Вокруг заводов сформировалась новая инфраструктура в виде барачных или щитковых поселков, получавших собственные наименования. Так, вокруг машиностроительного завода выросли поселок Калининский, 1,2,3 площадки, Новый городок, Дальний городок.

В 1939 году район насчитывал 11 школ (около 8 тыс. учащихся) 14 детских садов, 2 поликлиники. Велось большое жилищное строительство. Острейшая нужда в жилье приводила к тому, что наряду с капитальным жильем (пос. Калинина, ул. Чаадаева) строилось большое количество временных жилищ барачного типа. Между отдельными поселками, образовавшими "гнезда" вокруг предприятий, оставались крупные пустыри и прогалы, которые стали застраиваться лишь в послевоенный период.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 июля 1945 года Кагановичский район был ликвидирован, территория его вновь была разделена между Сталинским и Сормовским районами. 

Указом председателя Верховного Совета от 8 мая 1956 года Сталинский район упразднен, и территория его вошла в состав Сормовского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1970 года из частей Сормовского и Канавинского районов был создан Московский район. Однако, процесс формирования территории района продолжался до начала 1980-х годов (отдельные улицы на границе с Сормовским и Канавинским районами переходили из района в район).

Население 

Динамика населения внутригородского района (в городской черте)

Экономика

Промышленные и научно-промышленные предприятия 
Особенность Московского района — высокая концентрация стабильно работающих промышленных и научных предприятий. Как результат успешной деятельности можно расценить переход малых предприятий в категорию средних и крупных. За 2005 −2006 гг. такими предприятиями стали: ООО НПЦ «Анод», ЗАО «Амфибийные транспортные технологии», ООО «Промтех-НН», ООО «Юнис».
В районе работают 19 крупных и средних промышленных, а также 6 научных предприятий.

 ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» — производитель ракетных комплексов, артиллерийских систем, атомных корабельных установок. Атомными реакторами производства Нижегородского машиностроительного оснащены восемь атомных ледоколов и один океанский грузовой лихтеровоз «Севморпуть».
 ОКБМ им. И. И. Африкантова — одна из ведущих конструкторских организаций атомного машиностроения России, крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой.
 
 Нижегородский авиационный завод «Сокол» — филиал АО "Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» — производство боевых (МиГ-29УБ вар. Б, МиГ-31Э,Як-130) и гражданских (M-101T) самолётов.
 Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». ЦНИИ является головной организацией по координации деятельности предприятий и системным исследованиям в области разработки, производства, модернизации и утилизации артиллерийского вооружения
 ФГУП «ЦНИЛХИ». Проектирование лесохимических, химических, целлюлозно-бумажных и других производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрыво-, пожароопасных и вредных веществ и смесей — Московское шоссе, 85. Последние упоминания организации как НИИ были в 2006 году. В настоящее время здание сдаётся в аренду, непосредственно ФГУП «ЦНИЛХИ» в справочниках организаций не значится. В 2007 году ФГУП «ЦНИЛХИ» было приватизировано. До последнего времени происходили связанные с этим судебные тяжбы.
 ОАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем»
 ОАО "Нижегородский завод «Октябрь». Производство ваты, бинтов медицинских, марли, хлопковой целлюлозы. В настоящее время предприятие созданное как переработчик хлопка (производство пороха и попутной продукции) прекратило существование. Площади и здания сдаются в аренду.
 ОАО «Оргсинтез» — одно из крупнейших предприятий лесохимической промышленности в России, производство продукции из природного сырья — живицы сосновой (канифолей, глицериновых эфиров, различных технических смол, скипидаров и проч.)
 ОАО «Бальзам». Производство лаков, красок, канифолей, смол, эфиров, бальзамов, скипидаров
 ООО "Нефтемаслозавод «Варя» — производство авиационных, индустриальных, гидравлических, компрессорных, холодильных и других масел.
 ОАО «Мир»
 ООО «МААГ». Кожгалантерейная фабрика по производству ботинок, сапог, спецобуви и спецодежды.
 ОАО Завод автофургонов «Камея»
 ЗАО «Тент-сервис» — производство тентов и тентовых конструкций
 ОАО «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» — один из крупнейших производителей строительной фурнитуры в России

Торговля 
В районе размещаются 525 предприятия торговли и общественного питания.
Крупнейшие торговые предприятия района: торговые центры «Бурнаковский», «Новая эра», «Гелиос», «Вишнёвый сад», «Серпантин», «Сокол», «Москва», супермаркеты «Перекресток» и «Eurospar», гипермаркет «Лента».

Транспорт 

Городская электричка. По территории Московского района проходит Сормовская линия городской элетрички, соединяющая Московский вокзал с Сормовским районом. На территории района находятся два остановочных пункта: платформа Чаадаево и платформа Лесной городок.

Автобусный транспорт. Автобусные перевозки осуществляются муниципальными автобусами и частными маршрутными такси . Городской автобусный транспорт связывает Московский район со всеми районами Нижнего Новгорода, а также с удаленными частями города Дзержинска — поселками Строителей и Лесная Поляна и удаленной частью Нижнего Новгорода — поселком Берёзовая пойма. Почти все автобусы через Московский район следуют транзитом. Конечные остановки в Московском районе имеют 4 маршрута — № 10 Ул. Рябцева — пос. Дубравный, № 25 Ул. Левинка — завод «Красное Сормово» (соединяют Московский район Нижнего Новгорода с Сормовским), №52 "микрорайон Бурнаковский — Верхние Печёры" и №92 "микрорайон Бурнаковский — микрорайон "Цветы"".

Междугородное сообщение. 19 января 2018 года на Московском шоссе, возле станции метро «Канавинская», был открыт Канавинский автовокзал. Отсюда отправляются пригородные автобусы борского направления.

Троллейбус. В Московском районе (Сормовское шоссе) расположено Троллейбусное депо № 2 Нижнего Новгорода, обслуживающее троллейбусные маршруты, проложенные в том числе по территории района:

 № 3 Мещерское озеро — Бурнаковский проезд — платформа Чаадаево,
 № 8 Московский вокзал — Сормовское шоссе — посёлок Дубравный,
 № 10 Мещерское озеро — Агрокомбинат «Горьковский»,
 № 15 платформа Чаадаево — пр. Героев — Московский вокзал,
 № 25 Мещерское озеро — ул. Архангельская — Мещерское озеро.

Трамвай. В Московском районе (ул. Народная, 43а) находится Трамвайное депо № 2 Нижнего Новгорода, обслуживающее трамвайные маршруты № 1,3,6,7,21. Два трамвайных маршрута № 6 и № 7 соединяют Московский и Сормовский районы Нижнего Новгорода с Московским (железнодорожным) вокзалом. От остановки «Станция Варя» трамваи этих маршрутов движутся по кольцу навстречу друг другу. Данные трамвайные маршруты — одни из наиболее востребованных в Нижнем Новгороде.

Метрополитен. На территории Московского района находятся три станции Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена — «Буревестник» (Сормовское шоссе, у главной проходной Нижегородского машиностроительного завода), «Бурнаковская» (на пересечении Сормовского шоссе и ул. Куйбышева) и «Канавинская» (на пересечении Сормовского и Московского шоссе).

Образование

Общее образование 
В районе имеются 22 школы, в том числе гимназии, 42 дошкольных образовательных учреждения,, в том числе один — ведомственный (ОАО "ОКБМ Африкантова"), 3 учреждения дополнительного образования, а также вечерняя сменная школа при исправительном учреждении, специальные школы-интернаты, детский дом.

Профессиональное образование 
В районе имеется Нижегородский авиационный технический колледж, а также филиал Сормовского механического техникума.

Культура и досуг

Парки, скверы, лесопарковая зона, зоопарк 

 Сквер имени поэта А. Люкина - Московское шоссе, 177
 Сквер имени Маршала Казакова - Сормовское шоссе, 15а
 Сквер Целинников - ул. Чаадаева, 20
 Сквер имени Героя Социалистического Труда В. Г. Грабина - ул. Просвещенская
 Сквер «Юбилейный»- ул. Коминтерна, во дворе домов №№2/2, 4/2
 Лесопарковая зона «Берёзовая пойма» - пос. Берёзовая пойма

Дома культуры и досуговые центры 
 Дом культуры имени Серго Орджоникидзе
22 ноября 2016 здание ДК им. Орджоникидзе было серьёзно повреждено в результате пожара, выгорел полностью 2-ой этаж и крыша на площади 650 м². В ноябре 2017 года, после завершения первого этапа восстановления, ДК возобновил свою работу. В июне 2018 года Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», собственник ДК, безвозмездно передала его в муниципальную собственность города Нижний Новгород.
 Центр культуры и досуга «Искра» пос. Берёзовая пойма

Музеи 
 Музей истории и культуры Московского района
 Музей истории и трудовой славы авиастроительного завода «Сокол»

Библиотеки 
 Централизованная библиотечная система Московского района

Спортивные сооружения 

 Стадион «Старт» (домашний стадион команд по хоккею с мячом «Старт» и «Старт-2»)
 Дворец спорта «Юность»
 Стадион «Полет»
 Дом спорта «Полет»
 Дом спорта «Нижегородец»
 Спортивный комплекс «Радуга»
 Испытательный полигон ОАО «ГАЗ»
 Картинг-клуб «Drift»
 СДЮСШОР 4 по волейболу

Храмы, памятники истории и архитектуры Московского района

Православные храмы 
 Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» (2005 г.) — ул. Люкина
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери (2001 г.) — пос. Берёзовая пойма, ул. Лучистая, 3
 Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы (2011 г.) — ул. Топольная, 11
 Храм Серафима Саровского (строящийся) — площадь Кольцова
 Храм во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (строящийся) — ул. Левинка
 Храм во имя Рожества Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрадческой церкви (строящийся) — ул. Берёзовская, 2а

Памятники гражданской архитектуры 
 Жилой дом завода «Нефтегаз» (архитектор А. А. Яковлев, 1936—1939 гг.) — у. Коминтерна, 2

Объекты, представляющие исторический и архитектурный интерес, не включенные в федеральный и региональный перечни охраняемых объектов 
 Здание Дворца культуры им. Серго Орджоникидзе (30-е гг. 20 в.) — ул. Чаадаева, 17
 Жилой комплекс (30-е гг. 20 в.) — ул. Чаадаева, 10, 12, 14
 Жилой комплекс Горьковского авиационного завода (архитектор А. А. Яковлев, 2 половина 1930-х гг.) — ул. Чаадаева, 16, 18, 20
 Жилые дома в посёлке Калининском, построенные при участии немецких военнопленных (архитектор Ю. Бубнов, 1 половина 1950-х гг.) - ул. Страж революции, 18, 20
 Жилые дома иностранных рабочих и служащих (ИНОРС) Горьковского машиностроительного завода имени Сталина (1930-е гг.) - ул. Безрукова, 8; ул. Страж революции, 22
 Жилой дом сотрудников Горьковского машиностроительного завода имени Сталина (1930-е гг.) - ул. Безрукова, 6
 Жилой дом (20 гг. 20 века) — ул. Левинка, 30
 Жилой дом ГоГРЭС (начало 30-х гг. 20 века). В этом доме прошли детские годы известного советского и российского журналиста и писателя Александра Марковича Цирульникова — проспект Героев, 17
 Комплекс двухэтажных кирпичных жилых домов работников Горьковского металлургического завода, возведённый немецкими военнопленными (1950 г.) - проспект Героев, 9, 11, 15
 Старое здание Дворца культуры и техники «Победа» (1949 г.) — ул. 50 лет Победы, 18 (площадь Кольцова)

Мемориалы, памятники известным людям и памятные знаки 

 Мемориал «Площадь Героев» (1974 г.) — площадь Героев
 Памятник Г. К. Орджоникидзе — ул. Чаадаева, сквер у Главной проходной Авиазавода «Сокол» — ул. Чаадаева, 1
 Памятник Герою Советского Союза Е. А. Никонову — ул. 50-летия Победы, 24
 Бюст П. И. Баранову — советского партийного и государственного деятелю — ул. Чаадаева, 2Б
 Бюст Ю. А. Гагарину во дворе школы № 66 (Авторы: Ю. Грузимов, А. Елизаров) — ул. Чаадаева, 2А
 Скульптурная композиция, посвящённая Ю. А. Гагарину (Авторы: А. Елизаров, В. Зорин) — ул. Чаадаева, возле корпуса № 34 Авиазавода «Сокол»
 Памятник В. И. Ленину — ул. Чаадаева, 1 (Территория Авиазавода «Сокол»)
 Памятник погибшим летчикам-испытателям авиазавода № 21/ГАЗиСО/Нижегородского АПО «Сокол» — ул. Чаадаева, 1 (Территория Авиазавода «Сокол»)
 Памятник В. И. Ленину (1970 г., автор Г. Черненко) — ул. Коминтерна, сквер 50-летия Победы
 Памятник В. И. Ленину — Сормовское шоссе, 21
 Мемориал Славы в память о работниках Горьковского авиационного завода, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (1967 г.) — ул. Чаадаева, 9
 Монумент авиаторам-авиастроителям — истребитель МиГ-15 (1985 г., авторы: А. Елизаров, Ю. Грузимов) — ул. Ярошенко (Бульвар Авиастроителей)
 Бюст Героя Советского Союза К. И. Давыдову (скульптор В. И. Бебенин, 1985 г.) — Сормовское шоссе, 22
 Памятник создателям пушки ЗИС-3 (включает бюсты маршала В. Г. Грабина и А. С. Еляна, барельеф «Памяти трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», а между ними — копия пушки ЗИС-3) — Сормовское шоссе, 21
 Мемориальный знак в память о павших в годы Великой Отечественной войны жителях пос. Левинка — ул. Левинка
 Обелиск памяти павшим жителям поселка Березовая Пойма в годы ВОВ (1956 г.) — пос. Берёзовая пойма
 Памятный комплекс «Аллея Героев» (1965 г.) — Сормовское шоссе, 21, территория Нижегородского машиностроительного завода
 Памятный знак в честь Героя Советского Союза, маршала В. И. Казакова (2010 г.) — Сормовское шоссе, 15 (Сквер им. Маршала Казакова)
 Памятный знак в честь Героя Социалистического Труда маршала В. Г. Грабина (2015 г.) — ул. Просвещенская (Сквер им. Героя Грабина)
 Памятный знак летчику-испытателю Г.И. Вискову, на месте авиакатастрофы, произошедшей при испытаниях истребителя Миг-21 БИС 14 апреля 1980 г. (2015 г.) — ул. Просвещенская (Сквер им. Героя Грабина)
 Мемориальный знак, посвящённый памяти погибших на целине комсомольцев Горьковского авиационного завода (1986 г., автор А. Елизаров) — ул. Чаадаева, 20А (Сквер целинников)
 Памятный знак трудовой славы авиазавода «Сокол» — ул. Рябцева
 Мемориал Славы в честь Героя Советского Союза В. К. Клюева и работников эвакогоспиталя № 2808 — ул. Просвещенская, 4
 Обелиск памяти пожарных и членов экипажа танкера ТН-602, взорвавшегося на Сормовской нефтебазе 1 августа 1977 года — ул. Левинка, 51а (Территория Сормовской Нефтебазы)
 Мемориальный знак в память о воинах, погибших в локальных конфликтах — жителях Московского района Нижнего Новгорода (2012 г.) — ул. Просвещенская, 6
 Обелиск «Слава павшим» — Московское шоссе, 83а (территория ОАО «Оргсинтез»)
 Памятный обелиск участникам ВОВ - ул. Софьи Перовской, 5
 Памятная доска в честь Героя Социалистического Труда, главного технолога авиационного завода В. А. Мюрисепа
 Памятная доска в честь директора Горьковского авиационного завода генерал-майора С. И. Агаджанова
 Памятная доска в честь главного конструктора Горьковского авиационного завода Е. И. Миндрова
 Мемориальная доска на доме, где в 1940—1944 гг. жил возглавлявший на тот момент ОКБ № 21 дважды Герой Социалистического Труда генерал-майор инженерно-авиационной службы С. А. Лавочкин

Известные жители Московского района 
 Безруков, Николай Григорьевич (1918—1945) — лейтенант, танкист, Герой Советского Союза. Учился в школе № 67 г. Горького. Высокое звание получил в годы Великой Отечественной войны за смелые и решительные действия в боях за Путивль и посёлок Бурынь. В Московском районе есть улица Безрукова.
 Кессарийский, Эвальд Павлович (1941—2005) — заслуженный работник культуры РФ, журналист, спортивный обозреватель, автор книг по спортивной тематике.
 Клюев, Василий Кузьмич (1922—1978) — Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск. В годы Великой Отечественной войны командовал взводом 36 танковой бригады, участвовал в освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков. В Московском районе есть улица Клюева.
 Люкин, Александр Иванович (1919—1968) — российский поэт, автор книг «Жизнь», «Беспокойство» и «Судьба», участник Великой Отечественной войны. О нём говорили, как об одном из лучших поэтов Волги. В Московском районе есть улица Люкина. Похоронен на кладбище Копосово-Высоково в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
 Никонов, Евгений Александрович (1920—1941) — матрос, Герой Советского Союза (посмертно). Учился в школе № 68 г. Горького. В 1941 году в первые дни Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в обороне Таллина, при выполнении боевого задания был ранен и захвачен в плен. Выдержав зверские пытки, Никонов не выдал военной тайны и был сожжён фашистами на костре. В Московском районе есть улица Никонова.
 Силаев, Иван Степанович (р. 1930) — Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, в 1971—1974 гг. — директор Горьковского авиационного завода, в 1990—1991 гг. — Председатель Совета Министров РСФСР

Примечания

Литература 
 Морохин Н. В. Нижегородский топонимический словарь — Нижний Новгород: КиТиздат, 1997. — 216 с. — ISBN 5-88022-052-4

Ссылки 
 
 История и новости Московского района
 История Московского района //  ЦБС Московского района Нижнего Новгорода
 Сайт историко-культурного проекта «Летопись Московского района»

 
Районы, образованные в 1970 году
Появились в 1970 году в России
1970 год в Нижегородской области